

Nom de personne 

 Pierre-Alexandre Adolphe Jullien (1803-1873) ingénieur des ponts et chaussées français ;
 Jean-Lucien-Adolphe Jullien (1845-1932), historien du théâtre lyrique et critique musical français.

Odonyme 

 Rue Adolphe-Jullien, voie du  arrondissement de Paris.